Черкасский монастырь:

 Черкасский Покровский монастырь
 Черкасский Успенский монастырь
 Черкасский Ефремовский монастырь — Донской Старочеркасский монастырь